La rue de la Paix peut faire référence à :

Toponymes

En Belgique 
 rue de la Paix  à Ixelles.

En France 
 Rue de la Paix à Calais 
 La rue de la Paix à Laval.
 La rue de la Paix à Nancy.
 La rue de la Paix à Nantes.
 La rue de la Paix à Metz.
 La rue de la Paix dans le  et le  de Paris, citée dans le Monopoly.
 Le boulevard de la Paix à Reims.

Ailleurs dans le monde 
 Le  à Hiroshima.
  (l’avenue de la Paix) à Moscou.
 Heiwa-dōri (, « rue de la Paix ») à Naha, au Japon.
 Rue de la Paix à Vologda en Russie.

Musique 
 Rue de la paix, une chanson de Zazie.

Cinéma 
 Rue de la Paix, film de Henri Diamant-Berger sorti en 1927.

Littérature 
 La rue de la Paix, Flammarion (1922) & réédition Nabu Press 05/2010, 300 p. , Roman de Pierre Soulaine.
 Rue de la Paix, Lulu Editions 11/2016, 262 p. , Recueil de Wictorien Allende.

Voir aussi
 La rue La Condamine dans le  de Paris avait pour nom rue de la Paix jusqu'en 1868.
 
 Square de la Paix

Paix Rue